Авдятово — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Островской волости.

Расположена в 21 км к северу от города Остров и в 2 км к северу от деревни Дуловка, у автодороги  Псков — Остров.

Население

История 
Деревня до 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Дуловской волости, затем до апреля 2015 года входила в состав ныне упразднённой Волковской волости Островского района.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)